Шира́-л’Эгли́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эбрёй. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03077.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 136 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 79 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 52 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 65,8 %, в 1999 году было 62,7 %). Из 52 активных работали 50 человек (31 мужчина и 19 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь (кон. XI века), сочетает в себе романский и готический стиль
 Замок Банасса, исторический памятник с 1980 года

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье